Het CONCACAF-kampioenschap 1985 was de 9e editie van het CONCACAF-kampioenschap. Dit toernooi gold ook gelijk als kwalificatie voor het wereldkampioenschap voetbal. De winnaar van dit toernooi plaatst zich voor het Wereldkampioenschap voetbal van 1986. Canada werd kampioen door in de finaleronde met Costa Rica en Honduras eerste te worden.

Deelnemende landen
18 teams schreven zich in voor de kwalificatie van het wereldkampioenschap voetbal 1986. De CONCACAF kreeg 2 plaatsen op het WK, maar gastland Mexico was automatisch geplaatst waardoor de 17 overblijvers voor 1 ticket speelden.

Gekwalificeerde landen (WK 1986)

Legenda

Eerste ronde

El Salvador kwalificeerde zich voor de tweede ronde.
 

Verenigde Staten kwalificeerde zich voor de tweede ronde.
 

Honduras kwalificeerde zich voor de tweede ronde.
 

Haïti kwalificeerde zich voor de tweede ronde.
 

Suriname kwalificeerde zich voor de tweede ronde.

Canada kwalificeerde zich automatisch voor de tweede ronde omdat Jamaica zich terugtrok.

Costa Rica kwalificeerde zich automatisch voor de tweede ronde omdat Barbados zich terugtrok.

Trinidad en Tobago kwalificeerde zich automatisch voor de tweede ronde omdat Grenada zich terugtrok.

Tweede ronde 
Er was maar één ticket beschikbaar voor het WK in 1982, de twee deelnemers van het vorige WK Honduras en El Salvador moesten uitmaken, welke ploeg al voor de finale-ronde was uitgeschakeld. Honduras won de uitwedstrijd met 1-2 en plaatste zich voor de finale-ronde en kon daardoor puntverlies tegen Suriname veroorloven. De Verenigde Staten hadden eindelijk weer kans zich te plaatsen voor een eindronde, hadden genoeg aan een gelijkspel tegen Costa Rica om zich te plaatsen voor de finale-ronde, maar verloren de thuiswedstrijd: 0-1. Canada schakelde Guatemala uit en was de derde finalist.

Groep 1

Groep 2

Groep 3

Finaleronde 
Canada deed goede zaken door drie punten te behalen in de confrontaties in Midden-Amerika en had in de laatste wedstrijd tegen Honduras genoeg aan een gelijkspel. Op het eiland Newfoundland schreef de van oorsprong Slowaakse speler Igor Vrablic historie door het winnende doelpunt te scoren.

Doelpuntenmakers
5 doelpunten
 José Roberto Figueroa
4 doelpunten
 Dale Mitchell
3 doelpunten
 Igor Vrablic
 Johnny Williams
 José María Rivas
 Porfirio Armando Betancourt
2 doelpunten
 George Pakos
 B. Pérez
 Eduardo Laing
1 doelpunt

Wereldkampioenschap voetbal 1986 kwalificatie
Wereldkampioenschap voetbal kwalificatie CONCACAF